Standing bezeichnet
vom englischen abgeleitet (to stand = stehen), siehe Stehvermögen
moderner Ausdruck für die Reputation  
in anglo-amerikanischen Rechtssystemen die Klagebefugnis (locus standi)

Standing ist der Familienname folgender Personen:

 John Standing (* 1934), britischer Schauspieler